Pristiloma gabrielinum är en snäckart som först beskrevs av S. S. Berry 1924.  Pristiloma gabrielinum ingår i släktet Pristiloma och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
gabrielinum